Князь Михаи́л Ники́тич Волко́нский ( — ) — русский государственный и военный деятель, генерал-аншеф, главнокомандующий в Москве. 

Рюрикович, из 2-й ветви княжеского рода Волконских. Сын князя Никиты Фёдоровича Волконского и Аграфены Петровны, урождённой Бестужевой. Брат генерала А. Н. Волконского, дядя Настасьи Офросимовой. Имел двух сестёр, княжон: Анна Никитична — жена Дмитрия Петровича Лобкова и № Никитична — жена генерал-поручика Ивана Петровича Леонтьева.

Биография 
Родился «на старинном дворе за Тверскими воротами подле Страстнова монастыря в приходе церкви Рождества Богородицы». В детстве жил у бабки Екатерины Ильиничны, урождённой Милославской. После заточения матери, с 1724 года воспитывался дедом П. М. Бестужевым-Рюминым в Курляндии и разделил с ним участь ссылки, когда дед был заключён сперва в своём новгородском имении, а потом в Белозёрске. 

Был возвращён из Белозёрска в 1732 году и  был зачислен в учреждённый императрицей Сухопутный шляхетский корпус, из которого выпущен подпоручиком  1736 года. За храбрость произведён в секунд, а затем в премьер-майоры (1736). Воевал с турками (1738—1739). Сопровождал А. И. Румянцева на переговоры в Константинополь (1740). Встречал герцога Голштинского (Петра III), когда он впервые въехал в пределы России (1742).

Подробные сведения о службе Волконского (до 1756) содержит составленный им журнал, хранившийся у его потомков, князей Голицыных-Прозоровских. Этот ценный исторический источник введён в научный оборот (2004).

Неоднократно ездил в Польшу «для разведки и тайных переговоров с магнатами» (1746). Упоминается в звании полковника (1749). Во время Семилетней войны отличился при Пальциге и Кунерсдорфе. Генерал-майор, назначен полномочным послом к королю Августу III (1756). Произведён в чин генерал-поручика (18 августа 1759), отозван из Варшавы командовал пехотными полками в Познани. Назначен командующим войсками, стоявшими в Польше (1761). В Ноймарке подписал перемирие с Пруссией (16 марта 1762).

Назначен подполковником лейб-гвардии Конного полка (1762). В день дворцового переворота 1762 года подполковник конной гвардии Волконский примкнул к числу сторонников Екатерины, за что получил от неё орден Св. Александра Невского, звание сенатора и чин генерал-аншефа. Командовал корпусом в Польше (1764). Состоял депутатом от Правительствующего сената для составления нового уложения (1766). Награждён орденом Св. апостола Андрея Первозванного (1767). Вновь посол в Речи Посполитой (1769—1771).

После произошедшего Чумного бунта (1771), назначен главнокомандующим в Москву. Во время Пугачёвского восстания по его требованию в Москву стянуты значительные военные силы (конные разъезды мятежников достигли Люберец), у резиденции губернатора выставлены пушки (1773—1774). Один из руководителей генерального следствия над Е. И. Пугачёвым и его главными сподвижниками (1774). Организовал в Москве знаменитые увеселения по поводу заключения мира с Турцией (1775).

От братьев матери, графов Михаила Петровича и Алексея Петровича Бестужевых, унаследовал значительные земельные владения. Выйдя в отставку (1780), удалился в свои поместья. 

Умер  года, погребён в семейной усыпальнице — Боровском Пафнутьеве монастыре.

Награды 
 Орден Святой Анны (1757)
 Орден Белого орла (1757, Речь Посполитая)
 Орден Святого Александра Невского (22 сентября 1762, Российская империя)
 Орден Святого Андрея Первозванного (1 января 1767, Российская империя)

Семья 
Женился (январь 1745) на Елизавете Алексеевне Макаровой (1725—1782), дочери А. В. Макарова, кабинет-министра Петра I, и Прасковьи Юрьевны урождённой Ладыженской. Взял за ней приданого 700 душ и дом в Петербурге. 

В браке родились:

 Князь Волконский Александр Михайлович (1745—1748).
 Князь Волконский Алексей Михайлович (род. и ум. 1748).
 Княжна Волконская Анна Михайловна (1749—1824), фрейлина, в присутствии двора и императрицы Екатерины II была обручена с князем П. М. Голицыным (сентябрь 1775), убит на дуэли (ноябрь 1775). Жена князя А. А. Прозоровского (с 1780), статс-дама (1801), кавалерственная дама ордена св. Екатерины первого класса (1809), её родному внуку Александру Фёдоровичу Голицыну позволено именоваться князем Прозоровским-Голицыным.
 Князь Волконский Пётр Михайлович (1751—1754).
 Княжна Волконская Мария Михайловна (1752—1765) — погребена в Троице-Сергиевой лавре.
 Князь Волконский Лев Михайлович (1754—1792) — камер-юнкер (1777), действительный камергер, бездетен, погребён в Пафнутьево-Боровском монастыре.
 Князь Волконский Павел Михайлович (1763—1808) — камергер, бездетен, погребен в Пафнутьево-Боровском монастыре.

Поскольку сыновья Михаила Никитича не оставили потомства, его единственной наследницей оказалась дочь княжна Анна Михайловна и её потомки — князья Голицыны-Прозоровские.

Примечания

Литература 
 
 
 Потомство Рюрика: материалы для составления родословий / Сост. Г. А. Власьев. — : Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1907. — Т. 1. — Ч. 3. — С. 399-400; 412. 
 Род князей Волконских: Материалы, собр. и обраб. кн. Е. Г. Волконской. С портр. авт., снимком с родословной 1686  и гербом рода. — : Тип: М. М. Стасюлевича, 1900. — С. 676—681.

Ссылки 
 Журнал жизни и службы князя Михаила Никитича Волконского
 Бумаги князя М. Н. Волконского (1713—1789) // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 681—722.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Московские губернаторы
Генерал-аншефы
Послы Российской империи в Польше
Сенаторы Российской империи
Участники переворота 1762 года (сторонники Екатерины II)
Участники подавления восстания Пугачёва
Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)
Участники Семилетней войны
Конногвардейцы
Мемуаристы Российской империи
Михаил Никитич